Éloge du maquillage est un éloge écrit par Charles Baudelaire publié dans Le Peintre de la vie moderne. Exprimant la recherche de l'idéal, la nécessité d'utiliser les moyens offerts par l'art pour transfigurer quelque chose, l'engagement,  en préférant un embellissement artificiel, il constitue, d'une certaine manière, un art poétique. L'auteur prend soin de préciser que la femme qui se maquille ne cherche pas à imiter la nature. Elle veut, au contraire, s'en affranchir et par ce biais atteindre une forme d'absolu, transcender son corps, approcher du Beau grâce à un artifice, corrigeant ainsi les imperfections de la nature pour accéder à un statut presque divin.

Essai français du XIXe siècle
Essai paru en 1863
Œuvre de Charles Baudelaire